Битки — вид котлет
 Битки або навбитки — давня великодня гра
 Битки — село у Росії, у Новосибірській області

Див. також 
 Бита (значення)